Delivered Duty Unpaid – resa Incoterms relativa al trasporto di merci
 Deutsche Demokratische Union – antico partito politico tedesco